Cynon Valley steht für:

 Cynon Valley (Tal), ein Tal in Wales
 Cynon Valley (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Cynon Valley (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales
 Borough of Cynon Valley, einen britischen Verwaltungsbezirk